24K Magic puede referirse a:

24K Magic (álbum), un álbum de 2016 de Bruno Mars;
«24K Magic» (canción), la canción que da título al álbum;
24K Magic World Tour, una gira de conciertos.